Саид Аль-Мутаири Барик (; род. 24 сентября 1968 в Эр-Рияде) — спортивный стрелок из Саудовской Аравии. Аль-Мутаири дебютировал на летних Олимпийских играх 1996 года в Атланте, где он занял тридцать второе место в стрельбе по мишеням среди мужчин, попав во 117 целей, разделив свою позицию с пятью другими стрелками, включая шестикратного олимпийца и бывшего серебряного призера Эрика Суинкельса из Нидерландов. Ему удалось набрать 119 очков в своей категории на летних Олимпийских играх 2000 года в Сиднее, и в итоге он добился своего лучшего карьерного результата на летних Олимпийских играх 2004 года в Афинах, когда в отборочных раундах он набрал всего 120 очков, заняв лишь семнадцатое место.

На летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине Аль-Мутаири выступил четвертым в стрельбе по мишеням среди мужчин, с небольшой подготовкой и неохотной тренировкой. Аль-Мутаири финишировал только на тридцать девятом месте в конце двухдневных отборочных туров, набрав 104 очка.

Примечания

Ссылки 
 NBC Olympics Профиль
Стрелки на летних Олимпийских играх 2008 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2004 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 2000 года
Стрелки на летних Олимпийских играх 1996 года
Википедия:Биографии современников
Спортсмены Саудовской Аравии